L'édition 2018 du tournoi de tennis d'Atlanta se déroule du 23 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Le tournoi fait partie de l'US Open Series. John Isner remporte l'épreuve en simple, Nicholas Monroe et John-Patrick Smith celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américains Jared Donaldson et Jack Sock, du Bosniaque Mirza Bašić, de l'Indien Yuki Bhambri et du Luxembourgeois Gilles Müller. Ils sont respectivement remplacés par Marius Copil, Hubert Hurkacz, James Duckworth, Alex De Minaur et Ričardas Berankis.

Pendant le tournoi 
Comme à Roland-Garros, au Queen's, à Eastbourne et Wimbledon, Bob et Mike Bryan ne jouent pas ensemble ce tournoi. En effet, Bob Bryan souffre toujours d'une blessure à la hanche, contractée à Madrid, et a déclaré forfait. Son frère prend part au tournoi au côté de Frances Tiafoe. En 23 ans de carrière, les deux Américains n'ont joué que treize tournois séparément, en 2000, 2001, 2002, 2015 et donc 2018.

Lauréats 
John Isner remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Ryan Harrison, dans un remake de la finale de l'an passé. Il s'agit de son  sacre de la saison, son  à Atlanta en six ans. Il devient le cinquième américain à remporter au moins cinq fois le même tournoi.

En double, Nicholas Monroe et John-Patrick Smith décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ryan Harrison et Rajeev Ram. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlanta
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Atlanta
ATP 2018
Tennis aux États-Unis en 2018
Tennis en juillet 2018
Sport aux États-Unis en juillet 2018